André Dupont (né le  à Trois-Rivières, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui joua dans la Ligue nationale de hockey au poste de défenseur pour les Rangers de New York, les Blues de Saint-Louis, les Flyers de Philadelphie et les Nordiques de Québec. Repêché par les Rangers au premier tour du repêchage amateur de la LNH 1969,  au total, il remporta deux fois la Coupe Stanley avec les Flyers et la Coupe Memorial avec les Canadiens Juniors de Montréal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1968-1969||Canadien junior de Montréal ||AHO||38||2||14||16||212||-||-||-||-||-
|-
|1969-1970||Knights d'Omaha||LCH||64||11||26||37||258||12||1||8||9||75
|-
|1970-1971||Rangers de New York||LNH||7||1||2||3||21||-||-||-||-||-
|-
|1970-1971||Knights d'Omaha||LCH||54||15||31||46||308||11||0||7||7||45
|-
|1971-1972||Reds de Providence||LAH||18||1||8||9||95||-||-||-||-||-
|-
|1971-1972||Blues de Saint-Louis||LNH||60||3||10||13||147||11||1||0||1||20
|-
|rowspan="2"|1972-1973||Blues de Saint-Louis||LNH||25||1||6||7||51||-||-||-||-||-
|-
|Flyers de Philadelphie||LNH||46||3||20||23||164||11||1||2||3||29
|-
|1973-1974||Flyers de Philadelphie||LNH||75||3||20||23||216||16||4||3||7||67
|-
|1974-1975||Flyers de Philadelphie||LNH||80||11||21||32||276||17||3||2||5||49
|-
|1975-1976||Flyers de Philadelphie||LNH||75||9||27||36||214||15||2||2||4||46
|-
|1976-1977||Flyers de Philadelphie||LNH||69||10||19||29||168||10||1||1||2||35
|-
|1977-1978||Flyers de Philadelphie||LNH||69||2||12||14||225||12||2||1||3||13
|-
|1978-1979||Flyers de Philadelphie||LNH||77||3||9||12||135||8||0||0||0||17
|-
|1979-1980||Flyers de Philadelphie||LNH||58||1||7||8||107||19||0||4||4||50
|-
|1980-1981||Nordiques de Québec||LNH||63||5||8||13||93||1||0||0||0||0
|-
|1981-1982||Nordiques de Québec||LNH||60||4||12||16||100||16||0||3||3||18
|-
|1982-1983||Nordiques de Québec||LNH||46||3||12||15||69||4||0||0||0||8

|810||59||185||244||||140||14||18||32||352

|118||26||57||83||566||23||1||15||16||120

Notes et références

Voir aussi 
 

Naissance en juillet 1949
Naissance à Trois-Rivières
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Canadien junior de Montréal
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace